Handels kan syfta på:

 Handelsanställdas förbund – ett fackförbund inom LO, bildat 1906
 Handelshögskolan i Stockholm – en privatägd högskola i Stockholm
 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – en fakultet inom Göteborgs universitet
 Handelshögskolan i Umeå – en del av Umeå universitet